PEV est un sigle qui peut signifier : 
Partido Ecologista "Os Verdes", parti écologiste portugais ;
Parti évangélique suisse, parti du centre-gauche en Suisse ;
Paul-Émile Victor (1907-1995), explorateur polaire français ;
Politique européenne de voisinage, politique de l'Union européenne de coopération politique, sécuritaire, économique et culturelle entre l’Union européenne et ses nouveaux voisins immédiats ou proches ;
Programme élargi de vaccination, un protocole de vaccination ;
Programme d'exemption de visa, liste du gouvernement des États-Unis de pays dont les ressortissants peuvent entrer sur le territoire américain sans visa ;
Parc des Eaux-Vives, une rivière artificielle située à Huningue dans le département du Haut-Rhin, en France, et qui permet la pratique du canoë-kayak, de la nage en eau vive et de l'hydrospeed.

PeV signifie péta-électronvolt.